Iridodon (Иридодон — „иридин зуб”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Limnocyonidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Iridodon.

Временска распрострањенст рода Iridodon унутар породице Limnocyonidae

Види још 
 Класификација сисара
 Limnocyonidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке